Zinkeisen ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Zinkeisen (1901–1976), schottische Malerin und Künstlerin
 Arthur Zinkeisen (1828–1882), deutscher Arzt und Balneologe
 August Zinkeisen (1856–1912), deutscher Genremaler und Illustrator der Düsseldorfer Schule 
 Doris Zinkeisen (1898–1991), britische Kostümbildnerin und Künstlerin
 Johann Wilhelm Zinkeisen (1803–1863), deutscher Historiker
 Ludwig Zinkeisen (1779–1838), deutscher Geiger, Violinpädagoge und Komponist